«True Love» () — песня американской певицы Pink из её шестого студийного альбома The Truth About Love. Записана при участии британской певицы Лили Аллен. Авторами композиции выступили Pink, Лили Аллен и Грег Керстин. «True Love» была выпущена вторым промосинглом, после «Are We All We Are» в начале 2013 года. Данный трек выпущен исключительно для венгерского радио. 29 апреля 2013 года было объявлено, что песня будет выпущена в качестве четвертого сингла. Релиз сингла в США состоялся 15 июля 2013 , а в Великобритании — 22 июля.

О песне 
В конце февраля 2012 года Pink через Twitter объявила, что она ведет работу над шестым альбомом. В июне она выпустила видеообращение, что её новый сингл будет выпущен в июле 2012 года. После этого Pink выпустила «Try» и «Just Give Me a Reason» синглами. Певица рассказала, что «True Love» написана о её отношениях с Кэри Хартом и что лирика песни забавна. «True Love» стала третьей песней просочившейся в интернет, в тот же день что и «Here Comes The Weekend».

«True Love» выдержана в стиле поп-рок. Она была написана Pink, Грегом Керстином и Лили Аллен, продюсером песни выступил Керстин. Песня начинается со звучания клавишных и длится три минуты пятьдесят секунд.
Официальное лирикс-видео на неё было опубликовано на VEVO 12 сентября 2012 года. Каждый трек из стандартного издания The Truth About Love был выпущен с лирикс-видео.
Через Facebook Пинк оставила сообщение о том, что видео на песню будет выпущено 1 июля 2013 года. Однако видео на песню было выложено на сайте Direct Lyrics 30 июня.
Главными персонажами в клипе являются P!nk, её муж Керри Харт и их двухлетняя дочь Уиллоу. В видео отсутствует сюжет, в отличие от предыдущих её клипов на песни «Try» и «Just Give Me a Reason». Оно состоит из вставок концертных выступлений, семейных видео, съемок в гримерке и анимированных кадров. Сама Pink объяснила отсутствие сюжета в клипе нехваткой времени, так как она находилась в своем концертном турне The Truth About Love Tour. Также в видео присутствует и Лили Аллен, которой был отведен небольшой момент, в котором она режет овощи и бросает их в блендер.

Участники записи 
 Pink — композитор, вокал
 Lily Rose Cooper — композитор, вокал
 Greg Kurstin — композитор, продюсер, сведение, клавишные, гитара
 Jesse Shatkin — инженер

Информация взята из буклета к альбому The Truth About Love

Участие в чартах

Релиз

Примечания 

Синглы Пинк
Синглы RCA Records